Cagayan ist
 Cagayan Valley, eine philippinische Region
 Cagayan (Provinz), eine philippinische Provinz
 Cagayan (Fluss), einen philippinischen Fluss
 Cagayan (Mindanao), ein Fluss auf der philippinischen Insel Mindanao
 Cagayan-Archipel, eine philippinische Inselgruppe
 Cagayan Island, eine philippinische Insel
 Cagayan de Tawi-Tawi, eine philippinische Insel im Südwesten der Sulusee
 Cagayan de Oro, eine Stadt auf der Insel Mindanao im Süden der Philippinen und Hauptstadt der Provinz Misamis Oriental
 Cagayan State University eine Hochschule auf den Philippinen